Дарюш Вализаде (, роден 14 юни 1979 г.), или Рууш Ви (), е американски писател, блогър и анти-феминист. Той е създател на блоговете „Рууш Ви“ и „Ритърн ъв Кингз“.

Биография и творчество 
Завършва през 2001 г. Университета на Мериленд с бакалавърска степен по микробиология. До 29 г. работи по специалността си. Преди да навърши 30 г. напуска работата си, започва да пътува по света и да пише за страните, жените в тях, и за своя сексуален опит.

Има издадени 18 книги.

Произведения 
 Bang: The Pickup Bible That Helps You Get More Lays (2007) ISBN 1-4382-1423-5
 A Dead Bat In Paraguay: One Man's Peculiar Journey Through South America (2009) ISBN 1-4421-3636-7
 Bang Colombia: Textbook On How To Sleep With Colombian Women (2010) ISBN 1-4528-7747-5
 Roosh's Brazil Compendium: Pickup Tips, City Guides, And Stories (2010) ISBN 1-4565-1717-1
 Roosh's Argentina Compendium: Pickup Tips, City Guides, And Stories (2011) ISBN 1-4609-7215-5
 Day Bang: How To Casually Pick Up Girls During The Day (2011) ISBN 1-4637-6504-5
 Bang Iceland: How To Sleep With Icelandic Women In Iceland (2011) ISBN 1-4662-0674-8
 Don't Bang Denmark: How To Sleep With Danish Women In Denmark (If You Must) (2011) ISBN 1-4664-8082-3
 30 Bangs: The Shaping Of One Man's Game From Patient Mouse To Rabid Wolf (2012)
 Bang Poland: How To Make Love With Polish Girls In Poland (2012) ISBN 1-4774-5705-4
 Don't Bang Latvia: How To Sleep With Latvian Women In Latvia Without Getting Scammed (2012) ISBN 1-4774-8154-0
 Bang Estonia: How To Sleep With Estonian Women In Estonia (2012) ISBN 1-4776-4885-2
 Bang Lithuania: How To Sleep With Lithuanian Women In Lithuania (2012) ISBN 1-4783-3146-1
 Bang Ukraine: How to Have Sex With Ukrainian Girls In Ukraine (2012) ISBN 1-4810-8859-9
 Poosy Paradise (2014)
 Free Speech Isn't Free: How 90 Men Stood Up Against the Globalist Establishment and Won (2016)

Източници 

  Биография и библиография в „Dating Skills Review”

Външни препратки 
 Roosh V
 Return of Kings

Американски писатели
Писатели на еротична литература